Nu of nooit (Patrick!), een lied van Patrick!	uit 2008
 Nu of nooit (Monica Geuze), een lied van Monica Geuze in samenwerking met Ruben Annink en Jonna Fraser uit 2016
 Nu of nooit (televisieprogramma), een Belgisch televisieprogramma